Karol Wróblewski (aktor)
 Karol Wróblewski (muzyk)
 Karol Wróblewski (żołnierz), ppor. AK, ps. Wron